Binary decision diagram, een binair beslissingsdiagram
 Body dysmorphic disorder, een stoornis van de lichaamsbeleving
 Behaviour Driven Development, een term uit de informatica